Île aux lapins, près de Trégastel sur la Côte de granit rose (Côtes-d'Armor)
 Koh Tonsay, ou Île aux lapins, est une île du Cambodge.
 , surnommée , est une île du Japon.
 Tavşan Adası, ou Île aux lapins, est le nom de plusieurs îles de la Turquie, dont :
 Tavşan Adası (Îles des Princes)